Curicke ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Reinhold Curicke (* um 1640; † 1708), Stadtschreiber in Danzig
 Reinhold Curicke (1610–1667), Danziger Stadtschreiber und Historiograph